Vojtko ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Vojtko (* 1964), slowakischer Basketballtrainer
 Marco Vojtko (* 2004), slowakisch-deutscher Basketballspieler